Diyarbakır (provincie), een provincie van Turkije
Diyarbakır (district), een district van Turkije
Diyarbakır (stad), een stad in Turkije